Randa Kassis (arapski: رندة قسيس) je francusko-sirijski političar i vodeća svjetovna figura sirijske oporbe. Predsjednica je platforme Astana sirijske oporbe i osnivačica Pokreta pluralističkog društva.

Biografija 
Bila je član Sirijskog nacionalnog vijeća do kolovoza 2012. Randa Kassis bivši je predsjednik Koalicije sekularnih i demokratskih Sirijaca i član Sirijskog nacionalnog vijeća. Koaliciju sekularnih i demokratskih Sirijaca, jezgru sekularne i demokratske sirijske oporbe, stvorila je unija desetak muslimanskih, kršćanskih, arapskih i kurdskih stranaka, koji su pozvali manjine u Siriji da podrže borbu protiv vlade Bašar al-Asad.

Kassis više nije članica Sirijskog nacionalnog vijeća, jer je isključena zbog mnogih izjava koje upozoravaju sirijsku oporbu na uspon muslimanskih fundamentalista.

Kassis je također antropolog i novinar. Također je objavila knjigu pod nazivom "Kripte bogova", koja je knjiga o religijama, njihovom podrijetlu i načinima funkcioniranja. Od početka sirijskog građanskog rata 15. ožujka 2011. postala je vodeća komentatorica sirijskog sukoba i šire složenosti arapskog proljeća i budućnosti regije Bliskog istoka.

Randa Kassis pokrenula je platformu Astana 2015. godine nakon svog zahtjeva predsjedniku Kazahstana da formira platformu koja bi mogla okupiti umjerene sirijske protivnike. Prvim krugom platforme Astana moderirao je kazahstanski veleposlanik Bagdad Amrejev, a otvaranjem je predsjedao kazahstanski ministar vanjskih poslova Erland Idrissov. Drugi krug moderirao je Fabien Baussart, predsjednik Centra za politička i vanjska pitanja.

Randa Kassis sudjelovala je u mirovnim pregovorima u Ženevi 2016. godine pod zastavom skupina Moskva / Astana. Supredsjednica je s Qadri Jamil iz sirijskog izaslanstva sekularne i demokratske oporbe. Drugi je članovi oporbe kritiziraju zbog zalaganja za političku tranziciju u suradnji s režimom Bashara al-Asad i podrške ruskoj intervenciji u građanskom ratu.

Dana 30. siječnja 2018. Randa Kassis, zajedno s ostalim članovima platforme Astana, sudjelovao je u Sirijskom nacionalnom kongresu kao predsjednik platforme Astana.  Kassis je naglasio važnost stvaranja ustavnog odbora kako bi se olakšao mirovni proces u Siriji, koji su UN-ova i trojka Astane - Rusija, Iran i Turska - kasnije pristale stvoriti.

Izvori